Gioacchino Ernesto di Anhalt (1536-1586) – principe di Anhalt e membro della casata degli Ascanidi
Gioacchino Ernesto di Anhalt (1901-1947) – ultimo duca di Anhalt, nel 1918